Zagłoba bezeichnet Dörfer in Polen:
 Zagłoba (Stryków), Dorf der Gmina Stryków in der Woiwodschaft Łódź
 Zagłoba (Wilków), Dorf der Gmina Wilków in der Woiwodschaft Lublin

Zagłoba ist der Familienname von:
 Jan Onufry Zagłoba, fiktive Romanfigur von Henryk Sienkiewicz aus der Trilogie Mit Feuer und Schwert

Siehe auch:
 Zagloba, eine Gattung der Käfer; siehe Scymnini